Oaxaca puede referirse a

 Oaxaca, una de las 32 entidades federativas de México;
 Municipio de Oaxaca de Juárez, uno de los 570 municipios de Oaxaca;
 Oaxaca de Juárez, ciudad capital del estado ubicada en el municipio homónimo;
 Conflicto magisterial de Oaxaca, se inició en junio de 2006 con los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
 Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, conjunto de organizaciones sociales unificadas después de un intento de desalojo de profesores en protesta.
 Oaxaca (1941), un buque petrolero mexicano nombrado así en honor al estado mexicano del mismo nombre.
 Oaxaca Ampazul:Equipo de fútbol sala de Antequera.

 Personas
 '''Oaxaca rapero.